Брэндон Пак Андерсон (; род. 8 февраля 1986, Окснард) профессионально известный, как Anderson .Paak () — американский певец, рэпер и музыкальный продюсер из Окснарда, штат Калифорния. Выпустил свой дебютный альбом O.B.E. Vol. 1 в 2012 году под псевдонимом Бризи Лавджой (). Далее он выпустил  в 2014-м уже под текущим моникером. Продолжил Пак в 2016-м альбомом .

Помимо занятием сольной карьерой, Пак является одной из половин , наряду с .

Ранние годы 
Пак родился в семье афроамериканца и кореянки в Окснарде в 1986 году. В возрасте 7 лет Пак стал свидетелем того, как его отдельно проживающий отец — бывший авиационный механик — напал на его мать: «Я со своей младшей сестрой вышел наружу, а мой папа навалился на мою маму. Там на улице была кровь. Его арестовали, и тогда был последний раз, когда я его видел. По-моему, он отсидел 14 лет». Начал продюсировать музыку в своей спальне, будучи подростком. Его первые опыты исполнения заключались в роли ударника. В 2011 году, до становления успешно действующим музыкантом, Пак работал на марихуановой ферме в Санта-Барбаре. Он был уволен без предупреждения, став бездомным вместе со своей женой и малолетним сыном.

Музыкальная карьера 
В 2011 году Пак начал завоёвывать признание в музыкальном мире Лос-Анджелеса и принялся за работу над своим дебютным альбомом. Шафик Хусейн из группы  помог Паку восстановиться финансово после потери тем работы в Санта-Барбаре, устроив его ассистентом, видеографом, редактором, сценаристом и продюсером. Он закончил O.B.E. Vol.1 и выпустил альбом в середине 2012-го. Пак стал барабанщиком для конкурсантки шоу American Idol .

27 ноября 2013 года Пак спродюсировал и записал Cover Art — мини-альбом, полностью состоящий из каверов. Пак вдохновлялся «белыми» артистами 1950-х годов, которые достигли коммерческого успеха, переделывая песни, записанные «чёрными» певцами в жанрах блюз и ар-н-би, в то время как оригинальные артисты почти никогда не получали компенсации. Cover Art обернул процесс вспять и трансформировал классику фолка и рока от «белых» музыкантов в смесь соула, джаза, хип-хопа и ар-н-би. Альбом был выпущен инди-лейблами  и OBE. Также Пак выступил лид-продюсером для альбома  2014 года выпуска под названием , на котором он поучаствовал ещё и вокально в трёх песнях.

28 октября 2014 года Пак выпускает  — его дебютный альбом как Андерсона Пака — на лейблах OBE и Steel Wool. Пак спел шесть песен на альбоме Доктора Дре 2015 года выхода, названном Compton, и две — на  Гейма. В октябре 2015 года анонсирует, что им был записан материал со Скулбоем Кью и . 15 января 2016 года Пак выпустил свой второй альбом, который получил название  — и одобрение критиков.

В январе 2016-го Андерсон сообщил, что он был в студии с Flying Lotus. 30 января 2016 года Пак поговорил со  из NPR  в интервью, озаглавленном «Anderson .Paak: 'The Dot Stands For Detail'» (), о своей неспокойной предыстории как ребёнка родителей разных рас, о важности «.» (точки) Paak, о его стажировке у Доктора Дре и о том, как все из этих влияний сказались его музыке. 30 января Пак в «Твиттере» объявил о своём подписании на лейбл Доктора Дре Aftermath Entertainment.

В 2016 году Пак был назван одним из «фрешменов» журналом XXL и появился на обложке соответствующего номера наряду с такими исполнителями, как Lil Dicky, Desiigner, , Дензел Карри, Lil Yachty, Джи Хербо, Lil Uzi Vert, 21 Savage и Kodak Black.

16 ноября 2018 года выпустил свой третий альбом под названием Oxnard.

12 апреля 2019 года выпустил альбом под названием Ventura.

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы 

 «Don’t Slack» (2020)

Гостевые появления

Награды 
Четырёхкратный победитель премии «Грэмми» (в 2019, дважды в 2020 и в 2021 годах). На прошедшей 14 марта 2021 года 63-й ежегодной церемонии вручения наград «Грэмми» «Everything I Wanted» одержал победу в категории «Премия «Грэмми» за лучшее исполнение мелодичного рэпа».

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Окснард
Исполнители Aftermath Entertainment